Aenigmathura är ett släkte av kräftdjur. Aenigmathura ingår i familjen Leptanthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Aenigmathura